Chiper este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Tita Chiper (1934–2002), jurnalistă română, scenaristă de filme de animație și autoare de proză pentru copii.
 Ioan Chiper (n. 1936), istoric și cercetător român.
 Gheorghe Chiper (n. 1939), politician român.
 Marieta Adam Chiper (n. 1945), istoric român.
 Grigore Chiper (n. 1959), poet, prozator, eseist și traducător moldovean.
 Claudia Chiper (n. 1995), fotbalistă moldoveană.